Список станцій Українських залізниць

Примітки 

І